Rozenburg, isola dei Paesi Bassi nella provincia dell'Olanda Meridionale
 Rozenburg, località ed ex-municipalità dei Paesi Bassi nella provincia dell'Olanda Meridionale, ora frazione di Rotterdam
 Rozenburg, località dei Paesi Bassi nella municipalità di Haarlemmermeer, nella provincia dell'Olanda Settentrionale